Доньинос-де-Ледесма ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 46,15 км². Население — 74 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки